Cebola - a erva anual Allium cepa

Cebola (família) — apelido de família

Pessoas
Cebola (carnavalesco)
Luís Cebola

Localidades
 Cebolas - antiga denominação do distrito de Inconfidência, município de Paraíba do Sul, Brasil.
 Cebola -a ntiga denominação da freguesia de São Jorge da Beira, Covilhã, Portugal.
 Cebolla - município da província de Toledo, Espanha.
 Sebollas - antiga denominação do distrito de Inconfidência (Sant'Ana de Tiradentes), município de Paraíba do Sul, Rio de Janeiro, Brasil.

Outros
Seu Cebola

Desambiguação